Marcantonio Borghese (1504-1574) - giureconsulto, capostipite del ramo romano dei Borghese. Padre di Papa Paolo V
 Marcantonio II Borghese (1601-1658) -  nobile italiano, nipote del precedente
 Marcantonio III Borghese, III principe di Sulmona (1660-1729) - nobile italiano, viceré di Napoli (1721-1722)
 Marcantonio IV Borghese (1730-1800) - nobile e politico italiano
 Marcantonio V Borghese (1814-1876) - nobile italiano